Prnjavor je lahko:
 Prnjavor Lepavinski (Hrvaška)
 Prnjavor Čuntićki (Hrvaška)
 Prnjavor, Batočina (Srbija)
 Prnjavor, Gornji Milanovac (Srbija)
 Prnjavor, Trstenik (Srbija)
 Prnjavor (Bosna in Hercegovina)
 Prnjavor, Bihać (Bosna in Hercegovina)
 Prnjavor, Kalesija (Bosna in Hercegovina)
 Prnjavor, Vitez (Bosna in Hercegovina)
 Prnjavor Mali, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Prnjavor Mali, Banja Luka (Bosna in Hercegovina)
 Prnjavor Veliki (Bosna in Hercegovina)
 Prnjavor, Oprisavci (Hrvaška)
 Prnjavor, Kapela (Hrvaška)
 Prnjavor, Plav (Črna gora)
 Prnjavor, Šabac (Srbija)